Scott Reeder (bassist) - Amerikaans bassist
 Scott Reeder (drummer) - Amerikaans drummer
 Scott Reed (strips) - Amerikaans strip-illustrator en auteur

 Julia Scott Reed - Amerikaans journalist en presentator
 Scott Elgin Reed - Amerikaans jurist en rechter